Herrdubbeln vid Aircel Chennai Open 2010 i tennis spelades mellan den 4 och 10 januari 2010. Turneringen ingick i samma års ATP-tour för herrar. Mästare blev det spanska dubbelparet Marcel Granollers och Santiago Ventura.

Seedning

 Eric Butorac   Rajeev Ram (Första omgången)
 Marcel Granollers   Santiago Ventura (Mästare)

 
<li> Mahesh Bhupathi   Rohan Bopanna (Kvartsfinal)
<li> Rik de Voest   Scott Lipsky (Första omgången)

Lottning

Lottning

Källor
ATP World Tour - Lottning

Aircel Chennai Open 2010